Джон Эдди Лонг (; родился 28 августа 1956 года, Ромьюлус, штат Мичиган) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Детройтском университете милосердия, в 1978 году был выбран на драфте НБА под 29-м номером командой «Детройт Пистонс». Позже выступал за команды «Индиана Пэйсерс», «Атланта Хокс», «Тур Джу Баскет», «Су-Фолс Скайфорс» (КБА) и «Торонто Рэпторс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Одновременно с ним в ассоциации играли два его племянника, Грант Лонг и Терри Миллс, которые тоже в разное время играли за «Пистонс». В сезоне 1988/1989 годов Лонг стал чемпионом НБА в составе «Детройта». Всего за карьеру в НБА сыграл 893 игры, в которых набрал 12 131 очко (в среднем 13,6 за игру), сделал 2492 подбора, 1738 передач, 912 перехватов и 180 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»